Lobau est un nom de lieu devenu un nom de personne.

Toponyme 

 Lobau, zone marécageuse du Danube aux abords de Vienne (Autriche), et théâtre de batailles napoléoniennes.
 Löbau, ville de Saxe.

Nom de personne 

 Georges Mouton de Lobau (1770-1838), maréchal de France.

Odonyme 
 Rue de Lobau, à Paris.
 Boulevard Lobau, à Nancy.